Квитневое — название населённых пунктов на Украине:

 Квитневое — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Квитневое — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Квитневое (до 2016 г. — Ленинское) — село в Любарском районе Житомирской области.
 Квитневое ( до 2016 г. — Жовтне́вое) — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Квитневое — село в Малинском районе Житомирской области.
 Квитневое (до 2016 г. — Димитрово) — село в Броварском районе Киевской области.
 Квитневое — село в Сквирском районе Киевской области.
 Квитневое — посёлок в Александрийском районе Кировоградской области.
 Квитневое — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Квитневое — посёлок в Жовтневом районе Николаевской области.
 Квитневое — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Квитневое — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
 Квитневое (до 2016 г. — Радгопсное) — посёлок в Драбовском районе Черкасской области.